Ишай Голан (; родился 22 ноября 1973 года в Рамат-Гане, Израиль) — израильский актёр кино и телевидения.

Биография и карьера
Родился в Рамат-Гане в семье ювелиров. В связи с родительским бизнесом, в детстве часто ездил между Израилем и Канадой, свободно говорит как на иврите, так и на английском. Сценическим искусством интересовался с юности, позднее говорил: «Моя воля стать актёром единственное, что я полностью понял в своей жизни. Я ничего не знал о чем-либо, но с самого раннего возраста я знал, что это то, что я собираюсь делать».

Окончил  в Гиватаиме.

Впервые снялся в кино в 17-летнем возрасте в фильме «Путь орла» (, Дерех а-нешер)  (1990), продолжив в  (1992) Амоса Гуттмана и Overdose Шмуэля Имбермана (1993).

Уйдя на обязательную для израильтян военную службу в ЦАХАЛе, играл в армейском театре. После окончания службы учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, улучшив свой английский и приобретя вкус к Шекспиру.

В 1996 году исполнил главную роль иллюзиониста Ури Геллера в фильме Кена Расселла «Экстрасенс».

В 2010 году исполнил одну из главных ролей в психологическом сериале Гидеона Раффа «Военнопленные»  и удостоен Премии Израильской академии телевидения в категории «лучшая мужская роль в драматическом сериале».

Проживает в Тель-Авиве с женой Рути, детским психологом, и тремя детьми — Софией, Сарой и Матией.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Израиля